Julija Wakułenko (ur. 1983) – ukraińska tenisistka
 Ołeksij Wakułenko (1981–2007) – ukraiński zapaśnik w stylu klasycznym, olimpijczyk
 Serhij Wakułenko (ur. 1993) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji pomocnika
 Wołodymyr Wakułenko (1972–2022) – ukraiński pisarz, poeta i aktywista